Mieczysław Franciszek Krauze ur. 1924 - polski lekarz, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 Mieczysław Krauze (ok. 1831-1917) - polski aktor i przedsiębiorca teatralny,